Фре́дрик Ян Э́лис Норре́на (; 29 ноября 1973, Пиетарсаари, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру игрока по окончании сезона 2013/2014. В настоящее время является тренером вратарей клуба ТПС, выступающего в финской лиге.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине был вторым голкипером сборной Финляндии. 32-летний Норрена провёл два матча групповой стадии против Италии (6:0) и Германии (2:0), в которых не пропустил ни одной шайбы. Основным голкипером финнов на Играх в Турине был Антеро Нииттимяки, он защищал ворота и в проигранном финале против шведов (2:3).

Норрена был голкипером «Ак Барса» в финале первого в истории розыгрыша Кубка Гагарина, сыграл «на ноль» в решающем седьмом матче против ярославского «Локомотива», отразив 20 бросков.

Достижения 
 Обладатель Кубка Гагарина КХЛ (2008/09) в составе казанского «Ак Барса»
 Серебряный призер Олимпийских игр (2006)
 Серебряный призер чемпионата мира (2007)
 Бронзовый призер чемпионата мира (2006)

Ссылки 
 Профиль Фредрика Норрены на сайте «Ак Барса»
 Статистика на сайте www.eurohockey.net
 Статистика на сайте eliteprospects
 https://m.sport.business-gazeta.ru/article/150184/

 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные тренеры Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК АИК
Игроки ХК ТуТо
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Тренеры ХК ТПС
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года